Västmannaöarna kan syfta på följande platser:
 Västmannaöarna, ögrupp och kommun, Suðurland, Island 
 Västmannaöarnas flygplats, flygplats, Island